Gay puede referirse a:

 Gay es un hombre homosexual.

Localizaciones geográficas 

 Gay (Georgia), localidad estadounidense en el estado de Georgia.
 Gays (Illinois), localidad estadounidense en el estado de Illinois.
 Gay (Oklahoma), localidad estadounidense en el estado de Oklahoma.
 Gay (Oremburgo), localidad rusa en el óblast de Oremburgo.

Entretenimiento y media 

 Gay (revista), la primera revista gay de Toronto, Canadá.

Otros usos 

 G-A-Y, club nocturno en Londres, Inglaterra.
 Enola Gay es el nombre de un avión bombardero Boeing B-29 Superfortress que fue bautizado así en honor a Enola Gay Tibbets, madre de su piloto Paul Tibbets.
 Gay Games, evento internacional multideportivo y cultural organizado por y específicamente enfocado a la comunidad LGBTIQ+.